Фінал Кубка УЄФА 1974—1975 — фінал четвертого розіграшу Кубка УЄФА. Переможцем стала менхенгладбаська «Боруссія», яка обіграла голландський «Твенте» із загальним рахунком 5-1 за сумою двох матчів.

Шлях до фіналу

Статистика матчів

Перша зустріч

Друга зустріч 

Підсумковий рахунок 5–1 на користь «Боруссії»

Посилання 
 Кубок УЄФА 1974-75 на сайті УЄФА 
 Статистика Кубка УЄФА 1974-75 на сайті RSSSF

1975 у футболі
Фінали Кубка УЄФА
Події 7 травня
Події 21 травня
Травень 1975